The Fisherman (Eureka), een standbeeld in Eureka, Verenigde Staten
 The Fisherman (Puerto Vallarta), een standbeeld in Puerto Vallarta, Mexico
 The Fishermen (Puerto Vallarta), een standbeeld in Puerto Vallarta, Mexico